Amadé wird in romanischen Sprachen als Kurzform des Namens Amadeus verwendet.

Amade oder Amadé ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Albert d’Amade (1856–1941), französischer General
 Alfons Amade (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Antal Amadé de Várkonyi (1760–1835), ungarischer Graf, Präfekt von Zagreb und Theatergründer
 Christophe Amade (* 1961), kongolesischer Bischof
 Ladislaus Amade von Várkonyi (1703–1764), ungarischer Dichter
 Louis Amade (1915–1992), französischer Schriftsteller und Liedtexter

Siehe auch:
 Ski amadé
 Amadeos Theater